Chase Championships 1998 - tenisowy turniej z cyklu Chase Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 1998 roku został rozegrany w dniach 16 listopada - 2 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

Rezygnacje:
  Venus Williams zrezygnowała z gry w turnieju z kontuzji lewego nadgarstka.

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ITF

1998 w tenisie ziemnym
1998
1998 w Stanach Zjednoczonych